Aurora es el nombre de 3 pueblos en Wisconsin:

 Aurora (condado de Florence, Wisconsin)
 Aurora (condado de Taylor, Wisconsin)
 Aurora (condado de Waushara, Wisconsin)